Иван-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Иван-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 73°38’с. ш. 106°46’в. д..
 Иван-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°42’с. ш. 144°39’в. д..
 Иван-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°30’с. ш. 151°15’в. д..
 Иван-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°56’с. ш. 155°12’в. д..

Примечания

См. также 
 Егор-Кюель
 Иван-Кюеле